Acquarola ima više značenja:
 Acquarola, Forlì-Cesena
 Acquarola, Salerno